Danish Open er en betegnelse for sportskonkurencer og andre konkurrencer afviklet i Danmark, hvor deltagerne ikke kræves medlemskab af det organiserede idrætsforbund. Der afvikles Danish Open i flere sportsgrene bl.a.:

 Danish Open var indtil 2002 betegnelsen for badmintonturneringen  Denmark Open. 
 Danish Open (tennis) - tennisturnering
 Danish Open (svømning) - svømmeturnering
 Danish Open BJJ - Jiu Jitsu turnering

Ud over sport afvikles 
 Danish Open i Stand-Up